

Artistes 
 Boualem Bennani  (né Djilali Bennani), acteur algérien ;
 Hamdi Benani, chanteur et musicien algérien ;
 Hamid Bénani, cinéaste marocain ;
 Larbi Bennani, scénariste et réalisateur marocain ;
 Meriem Bennani, artiste multimédia marocaine.

Banquiers 
 Ahmed Bennani, ancien Gouverneur de Bank-Al-Maghrib (Banque Centrale du Royaume du Maroc)

Chercheurs scientifiques 
 Idriss M. Bennani-Baiti , éditeur de plusieurs revues scientifiques et chercheur américain spécialisé dans la génétique et l´épigénétique moléculaire du cancer, en particulier des sarcomes. Il a notamment découvert plusieurs marqueurs tumoraux et des cibles thérapeutiques dans le sarcome d'Ewing.

Écrivains 
 Abdelouahid Bennani, écrivain et poète marocain

Médecins 
 Jalil Bennani, psychiatre et psychanalyste Marocain .

Militaires 
 Abdelaziz Bennani, général marocain, inspecteur général des Forces armées royales, et commandant de la Zone sud.

Peintres 
 Karim Bennani (1936-2023), un artiste-peintre marocain
 Kim Bennani (1972-), un artiste-peintre marocain

Personnalités politiques 
 Aziza Bennani, ancienne secrétaire d’État auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chargée de la culture du Maroc  ;
 Ahmed Bennani, ancien secrétaire d’État chargé du Commerce, de l’Industrie moderne, des Mines et de la Marine marchande du Maroc , ancien secrétaire général au ministère des Finances, ancien secrétaire d’État au cabinet royal chargé des affaires économiques, ancien secrétaire d’État aux affaires économiques auprès du Premier ministre ;
 Latifa Bennani-Smires , femme politique marocaine .

Princesse 
 Salma Bennani, épouse du Roi Mohammed VI du Maroc.

Radio 
 Karim Bennani (1983-), un animateur radio et journaliste sportif français

Résistants 
 Jilali Bennani , un des signataires du manifeste de l'indépendance du  ;

Sportifs 
 Mehdi Bennani , pilote automobile marocain ;
 Samira Bennani  pilote automobile marocaine.